Cordialmente – programma radiofonico in onda dal 1993 su Radio Deejay
 Cordialmente – programma televisivo in onda sul Secondo Programma negli anni '60 e brevemente negli anni '80
 Cordialmente – album di Johnny Dorelli del 1958
 Cordialmente/Amai – singolo di Ornella Vanoni del 1967